Viktoria Azarenka e Saisai Zheng erano le detentrici del titolo, ma Azarenka ha deciso di non partecipare mentre Zheng ha deciso di partecipare al concomitante torneo di Doha.

In finale Desirae Krawczyk e Giuliana Olmos hanno sconfitto Kateryna Bondarenko e Sharon Fichman con il punteggio di 6-3, 7-65.

Teste di serie 

  Georgina García Pérez /  Sara Sorribes Tormo (primo turno)
  Desirae Krawczyk /  Giuliana Olmos (campionesse)

  Ellen Perez /  Storm Sanders (semifinale)
  Monique Adamczak /  Maria Sanchez (primo turno)

Wildcard 

  Sara Errani /  Daniela Seguel (quarti di finale, ritirate)

  Marcela Zacarías /  Renata Zarazúa (ritirate)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2020